Шамолин — фамилия; имеет женскую форму Шамолина.
 Шамолин, Дмитрий Вадимович (род. 1972) — российский профессиональный хоккеист.
 Шамолин, Максим Владимирович (род. 1966) — советский и российский учёный-математик и механик.

См. также 
 Шамотин